Borowo-Młyn ist der Name folgender Orte und Ortsteile in Polen:

 Borowo-Młyn (deutsch Heidemühle), Ort in der Stadt- und Landgemeinde Nidzica (Neidenburg), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borowo-Młyn (deutsch Borowko Hauland, Borowko, Waldstein), Schulzenamt in der Gmina Pobiedziska (Pudewitz), Woiwodschaft Großpolen
 Borowo-Młyn (deutsch Heidemühl), Ortsteil in der Gmina Lipnica (Liepnitz), Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Borowy Młyn
 Borowo